«Чёрное и белое в цвете» () — французский художественный фильм режиссёра Жан-Жака Анно, вышедший на экраны в 1976 году. Дебютный фильм Анно в качестве режиссёра.

Оригинальное название на французском — это 4 первых слова из походной песни, популярной в то время у французских военных — La Victoire en chantant. Фильм также создавали совместно с предприятиями во Франции, Германии, Кот-д’Ивуар и Швейцарии.

В 1976 году фильм был удостоен премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Не стоит путать с другим фильмом «Чёрные и белые в цвете», снятым режиссёром Леонардо Корбуччи в 2012 году.

Сюжет 

Французская колония в Африке в республике Кот-д’Ивуар. Начало 1915 года. Французы начали готовить местное население к войне с «соседними» немцами. Для этого они одевают и вооружают местное население и воспитывают в них идеальных солдат. Лишь один человек, французский географ, мыслит рационально и осознает ситуацию, сложившуюся в городе. В фильме прослеживается жёсткая антимилитаристская атмосфера. Французская сторона высмеивается ещё больше, чем немецкая.

В ролях 
 Жан Карме — сержант Босли
 Жак Дюфильо — Поль Решампо
 Катрин Рувель — Маринет
 Дора Долл — Маривон
 Морис Барье — Каприс

Фильмы Франции 1976 года
Фильмы France 3
Фильмы SFP
Фильмы-драмы Франции
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1976 года
Военные фильмы Франции
Дебютные фильмы кинорежиссёров